Les langues biromiques ou langues beromiques est un groupe de langue de la branche plateau nigérian des langues bénoué-congolaises.

Classification 
Selon Roger Blench, les langues biromiques sont classées comme suit :

Notes et références

Bibliographie 
 

Langue du plateau nigérian